Лоцвиль () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.

Входит в состав округа Аарванген. Население составляет 2358 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 0331.

Города-побратимы 
  Ветршни, Чехия

Ссылки 
 Официальная страница